Deutsche Architektur bezeichnet:

 Architektur in Deutschland
 Deutsche Architektur – den früheren Titel der Zeitschrift Architektur der DDR